Villa Negrotto Cambiaso – villa di Arenzano
 Villa Cambiaso Pallavicino Trossi – villa di Genova
 Villa Giustiniani-Cambiaso – villa di Genova
 Villa Cambiaso – villa di Savona